Halfway House (Pennsylvania)
 Halfway House (Man)